BSD Demon, de BSD-mascotte, die als bijnaam Beastie heeft
Dragon Challenge, een achtbaan die tot 2012 onder de naam (The) Beastie in het Engelse attractiepark Alton Towers
Woodstock Express (Kings Island), een houten achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Kings Island die tot 2005 (The) Beastie heette